VGD – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Vologda (Russia)